La casa d'inferno (Hell House) – romanzo di Richard Matheson del 1971
Hell House – film del 2001 diretto da George Ratliff
 La casa infernale (Hell House) – episodio della prima stagione di Supernatural
 Tipologia di attrazione appartenente alla categoria delle Horror House.